Терновская — многозначный термин.

Фамилия 
 Терновская, Елена Владимировна (1912—?) — советская фигуристка, Заслуженный тренер РСФСР.
 Терновская, Нинель Фёдоровна (1927—2021) — советская и российская актриса, Народный артист России.

Топоним 
 Терновская — станица в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Терновская — станица в Цимлянском районе Ростовской области.

Другое

См. также